Az 1990-es wimbledoni teniszbajnokság női versenyét az amerikai Martina Navratilova nyerte honfitársa Zina Garrison előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Steffi Graf (Elődöntős)
  Martina Navratilova (Bajnok)
  Szeles Mónika (Negyeddöntős)
  Gabriela Sabatini (Elődöntős)
  Zina Garrison (Döntős)
  Arantxa Sanchez-Vicario (Első kör)
  Katerina Maleeva (Negyeddöntős)
  Manuela Maleeva-Fragniere (Első kör)

 - 
  Helena Suková (Negyedik kör)
  Natalia Zvereva (Negyeddöntős)
  Jennifer Capriati (Negyedik kör)
  Jana Novotna (Negyeddöntős)
  Judith Wiesner (Negyedik kör)
  Rosalyn Fairbank-Nideffer (Második kör)
  Barbara Paulus (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1